Serpula sitapurensis är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Ghare 1976. Serpula sitapurensis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sitapurensis